Rych ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Rych (vor 1435–1487), Schweizer Dominikanernonne

 Peter Rych (vor 1305–um 1328), Schweizer Zisterzienser-Abt